Picchio – nome comune degli uccelli della famiglia dei Picidae
 Picchio – azienda italiana produttrice di automobili sportive e da competizione
 Picchio – figura araldica